VIB steht für:
 Vertikal-infraklavikuläre Plexus-brachialis-Blockade, siehe Infraklavikuläre Plexusblockade
 den Fernbusbahnhof Vienna International Busterminal in Wien
 die Stadt Vilsbiburg in Niederbayern
 Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Flandern, Belgien
 Villa Constitución Airport (IATA-Code), Flughafen von Ciudad Constitución (Mexiko), Bundesstaat Baja California Sur, Mexiko

ViB steht für:
 Verliebt in Berlin, deutsche Telenovela

VIB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen in Deutschland:
 für den Landkreis Landshut
 für den Landkreis Rottal-Inn
 für den ehemaligen Landkreis Vilsbiburg

Vib. steht für:
 in der Musik als Abkürzung von Vibrato

Siehe auch:
 Offizierslager VI B
 4B

VIB